Шипова́тое () — село,
Шиповатский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321486001. Население по переписи 2001 г. составляет 1344 (600/744 м/ж) человека.

До 2020 года являлось административным центром Шиповатского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла
Весёлое,
Нестеровка,
Средний Бурлук,
Шляховое и
посёлок Шиповатое.

Географическое положение 
Село Шиповатое находится в 4-х км от реки Великий Бурлук, по селу протекает пересыхающий ручей на котором сделано несколько запруд.
На расстоянии в 2 км расположена железнодорожная станция Шиповатое.

История 
 1716 год — дата основания слободы на землях Изюмского слободского полка.
 В 1732 году в слободе насчитывалось 297 взрослых мужчин, в том числе 285 подданных. 
 В 1765 году из-за ликвидации полкового устройства Слобожанщины слобода Шиповатая была отнесена к Купянскому комиссарству Изюмской провинции Слободско-Украинской губернии.
 В 1773 году, кроме 20 человек из духовенства, население села составляло 860 чел.
 Засуха и саранча уничтожили посевы хлеба в 1822 и 1832 годах. Много людей гибло от эпидемий (холера 1831, 1847 и 1848 годов, а в 1849 г. — цинга).
 В 1861 при отмене крепостного права 757 ревизских душ в Шиповатом получили в надел земли (в среднем по 2,4 десятины). Но помещики отобрали у них луга, низменные влажные участки, выпасы, которыми крестьяне пользовались до реформы. Также крестьяне платили множество налогов, часто превышавших прибыли от их хозяйств. Крестьяне разорялись, уходили на заработки на Дон, в ближайшие города, на шахты Донбасса.
 После реформы 1861 года в селе стали развиваться крестьянские промыслы. 
 В 1864 году открылся винокуренный завод. 
 Шиповатое являлось волостным центром Волчанского уезда Харьковской губернии. 
 В селе в 1864 насчитывалось 2265 жителей, 350 дворов. Также были 2 лавки и почтовая станция.
 Строительство железной дороги Белгород — Купянск (начатое в 1901 году), пролегавшей рядом с селом, способствовало оживлению хозяйственной жизни.
 Несколько крестьянских выступлений произошли в ходе Первой русской революции 1905—1907 годов в Шиповатом.
 В 1923 году из частей Шиповатской и Бурлуцкой волостей Волчанского уезда Харьковской губернии УССР был создан небольшой Шиповатский район, входивший в Купянский округ; а часть Шиповатской волости отошла к Бурлуцкому району.
 В 1934 году создана Шиповатская машинно-тракторная станция.
 В начале июня 1942 года село было оккупировано.
 В 1950 году село было полностью восстановлено от разрушений немецкой оккупации.
 С 1960 по 1976 год в селе были построены 258 домов.
 В 1976 году в селе были 4 клуба.

Образование 
 В 1773 году при церкви была начальная школа.
 В 1865 году открылась церковно-приходская школа с 3-летним сроком обучения. 
 В 1892 году в школе был один учитель и обучались 63 ученика.
 С 1917 по 1976 год более 150 выпускников школ Шиповатого закончили ВУЗы.
 С 1967 по 1976 год Шиповатскую автошколу закончили более 5 000 шофёров. В 1976 в ней были 22 преподавателя.
 В 1976 году в селе работали средняя и начальная школы, в которых 29 учителей обучали 348 учеников.

Происхождение названия 
Название, как пишет "История городов и сёл УССР" 1976 года, произошло от произрастающего в изобилии здесь в окрестностях шиповника.

Экономика 
 В селе были молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 «Шиповатое», ООО.
 Агрофирма «Шиповатое».
 «Зоря», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Средняя школа.
 Спортивная площадка.
 Дом культуры.
 Шиповатская участковая больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.
 Энтомологический заказник местного значения «Волчий Яр». Заказник размещен в урочище «Волчий Яр» на крутых склонах балки восточной экспозиции. Тут живут редкие степные насекомые: богомол обыкновенный, дыбка степная, усач земляной крестоносец, шмель пахучий, мелитурга белоусая, рофитоидес серый, сколия степная, синявец ремнус, каптурница серебристая, совка сокирковая — виды, которые занесены в Красную книгу Украины.
 Региональный ландшафтный парк «Великобурлукская степь». Площадь 2042,6 га. Размещается на территории пгт Великий Бурлук и сёл Катериновка, Червоная Хвыля, Шиповатое, Андреевка, Горяное, посёлок Плоское.

Известные уроженцы 
 Гонтарь, Константин Александрович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Заболотный, Иван Николаевич (1916—1942), лётчик, Герой Советского Союза.
 К. Г. Гунченко - генерал Советской армии.
 А. А. Слисаренко - советский писатель.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Великобурлукского района